Brighton ist der Name der Orte

in Australien:
 Brighton (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 Brighton (Victoria), Stadtteil von Melbourne
 Brighton (Tasmanien)

in den Vereinigten Staaten:
 Brighton (Alabama), Stadt im Jefferson County, Alabama
 Brighton (Arkansas), Ort im Greene County, Arkansas
 Brighton (Colorado), Stadt im Weld und im Adams County, Colorado
 Brighton (Florida), Ort im Highlands County, Florida
 Brighton (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Tift County, Georgia
 Brighton (Illinois), Village im Macoupin und im Jersey County, Illinois
 Brighton (Indiana), gemeindefreies Gebiet im LaGrange County, Indiana
 Brighton (Iowa), Kleinstadt im Washington County, Iowa
 Brighton (Kalifornien), Ort im Sacramento County, Kalifornien
 Brighton (Kentucky), Ort im Fayette County, Kentucky
 Brighton (Maine), Ort im Somerset County, Maine
 Brighton (Maryland), Stadtteil (Neighbourhood) von Baltimore
 Brighton (Massachusetts), Stadtteil (Neighbourhood) von Boston
 Brighton (Michigan), Ort im Livingston County, Michigan
 Brighton (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Polk County, Missouri
 Brighton (New Jersey), gemeindefreies Gebiet im Sussex County, New Jersey
 Brighton (Franklin County, New York)
 Brighton (Monroe County, New York)
 Brighton (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Tillamook County, Oregon
 Brighton (South Carolina), Ort im Hampton County, South Carolina
 Brighton (Tennessee), Ort im Tipton County, Tennessee
 Brighton (Utah), im Salt Lake County
 Brighton (Washington), Stadtteil (Neighborhood) von Seattle 
 Brighton (West Virginia), Ort im Mason County, West Virginia
 Brighton (Wisconsin), im Kenosha County
 Brighton (Town, Kenosha County), Town(ship) in Wisconsin
 Brighton (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Brighton Township (Ohio)

in anderen Staaten:
 Brighton, Stadt in England
 Brighton (Newfoundland and Labrador), Gemeinde in Kanada
 Brighton (Ontario), Stadt in Kanada
 Brighton (Neuseeland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brighton Center Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 01000088
 Brighton Evangelical Congregational Church, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 97000920
 Brighton Heights Reformed Church, in New York, New York, ID-Nr. 82003399
 Brighton High School, in Brighton, Connecticut, ID-Nr. 97001665
 Brighton School, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 81000168
 Brighton Town Hall, in Brighton, New York, ID-Nr. 03001121
 Brighton-Drydon Historic District, in Zanesville, Ohio, ID-Nr. 82003624

Siehe auch
 New Brighton
 Brighton Township